

Geografia 
 Penisola di Jankovskij – penisola sulla costa del golfo dell'Amur, in Russia

Persone 
 Filipp Jankovskij – attore e regista russo
 Ivan Jankovskij – attore russo
 Oleg Ivanovič Jankovskij – attore russo, fino al 1991 sovietico